Esencia – album degli Skunk D.F. del 2007
 Esencia – album dei Tierra Santa del 2014